Brunelleschi ist der Familienname folgender Personen:

 Filippo Brunelleschi (1377–1446), italienischer Architekt und Bildhauer
 Umberto Brunelleschi (1879–1949), italienischer Kostümbildner und Illustrator